Пасюк

 Пасюк — серая крыса (лат. Rattus norvegicus), млекопитающее рода крыс отряда грызунов.

Фамилия 
Известные носители:
 Пасюк, Анатолий Степанович (1923—1989) — советский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР (1975).